Hengst peut désigner :

Personnalités 

 Hendrik Jacob van Hengst (1742-1817), un homme politique néerlandais ;
 Adalbert Hengst (1905-1989), un homme politique est-allemand ;
 Bernadette Hengst (1967), une chanteuse allemande.

Autre 
 Hengst, un vin blanc français produit en Alsace.